Amerikai Egyesült Államok
 Old Spring Hill (Alabama)
 Spring Hill (Barbour megye, Alabama)
 Spring Hill (Butler megye, Alabama)
 Spring Hill (Choctaw megye, Alabama)
 Spring Hill (Conecuh megye, Alabama)
 Spring Hill (Cullman megye, Alabama)
 Spring Hill (Escambia megye, Alabama)
 Spring Hill (Pike megye, Alabama)
 Spring Hill (Walker megye, Alabama)
 Springhill (Faulkner megye, Arkansas)
 Spring Hill (Florida)
 Spring Hill
 Spring Hill (Tennessee)
 Spring Hill (Texas)